Banks Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banks Mountain (Georgia)
 Banks Mountain (Amherst County, Virginia)
 Banks Mountain (Madison County, Virginia)